Аурах ()

Топонимы 
 Аурах — община () в земле Бавария (Германия)
 Аурах — река в Германии
 Аурах-ам-Хонгар — община в федеральной земле Верхняя Австрия (Австрия)
 Аурах-бай-Кицбюэль — община в федеральной земле Тироль (Австрия)